Kazimierz Tyszkiewicz (zm. 1648) – podkomorzy brzeski litewski
 Kazimierz Tyszkiewicz (podczaszy wielki litewski) (zm. 1652)